Отравления ртутью (меркуриализм; от  — ртуть) — расстройства здоровья, связанные с избыточным поступлением паров или соединений ртути в организм.

История 
Токсические свойства ртути известны с глубокой древности.
Соединения ртути — киноварь, каломель и сулема — применялись для разных целей, в том числе и в качестве ядов. С древних времён известна также и металлическая ртуть, хотя её токсичность поначалу сильно недооценивалась.

Ртуть и её соединения стали особенно широко применяться в средние века, в частности при производстве золота и серебряных зеркал (в виде амальгам), а также при изготовлении фетра для шляп, что вызвало поток новых, уже профессиональных отравлений. Хроническое отравление ртутью в то время называли «болезнь старого шляпника». Использовалась ртуть и в антисептических целях, и даже для умышленного отравления.

Источники отравления ртутью 
В окружающей среде, за исключением редких геологических провинций, содержание ртути невелико, однако её токсичные соединения весьма подвижны. Следует принимать во внимание тот факт, что основным источником поступления ртути в окружающую среду являются геологические и геохимические процессы в земной коре, а отнюдь не деятельность человека. 

Так, антропогенное загрязнение окружающей среды ртутью в конце 90-х годов прошлого века составляло примерно 40 % от общей эмиссии металла. Остальные 60 % обеспечивались за счёт вулканической деятельности (выбросы паров Hg с вулканическими газами) и просачиванием паров ртути в атмосферу из глубинных слоёв литосферы.

За последние два десятка лет мировое производство и использование ртути сократилось почти на порядок, что ведёт к дальнейшему снижению доли антропогенного загрязнения природы этим металлом.

Бытовые источники ртути 

 Ртутный термометр может содержать около 2 граммов ртути.
 Энергосберегающие газоразрядные люминесцентные лампы содержат до десятков миллиграмм ртути.
 Ртутные лампы (ДРЛ, ДРШ и др.)

Засорение ртутью может возникать, к примеру, на территории общего места сбора мусора из-за несоблюдения правил утилизации ртутьсодержащих предметов населением.

Медицинские источники ртути 
 Вакцины, противоядия и некоторые другие медицинские препараты, содержащие консерванты на основе тиомерсала, однако в незначительных количествах.
 Зубные пломбы с амальгамой. В одной зубной пломбе содержится несколько сотен миллиграммов ртути. В странах СНГ амальгамные пломбы сегодня практически не применяются.

Пищевые источники ртути 
Элементарная ртуть и её соединения эффективно встраиваются в процесс обмена веществ морской фауны и накапливаются в морепродуктах. Содержание ртути в рыбе и моллюсках может в сотни раз превышать содержание ртути в воде. Контаминированные ртутьорганическими соединениями морские морепродукты, в частности рыба, представляют огромную опасность для здоровья и жизни человека. См. болезнь Минаматы.

В результате потребления матерью рыбы или моллюсков во время беременности  может происходить тератогенное воздействие метилртути на плод. Среди отдельных групп населения, живущих рыбной ловлей, от 1,5 до 17 детей на каждую тысячу страдают от когнитивных нарушений (умеренной олигофрении), вызываемых потреблением рыбы, содержащей ртуть. Такие группы населения есть в Бразилии, Канаде, Китае, Колумбии и Гренландии.

Тепловая обработка пищевых продуктов не уничтожает ртуть.

Техногенные источники ртути 
Их рассматривают как важнейший фактор в её распространении.
 Ртутно-цинковые гальванические элементы (батареи)
 Дагерротипия —  первый практический способ фотографирования, сейчас используется редко
 Сжигание угля и газа в промышленности и быту (содержат незначительные, но значимые при сжигании больших объёмов, количества ртути).
 Промышленные источники — потери в ртутных насосах, манометрах, термометрах, электрических выключателях, реле, ртутных выпрямителях. Большая часть такого оборудования устарела, и в настоящее время заменяется оборудованием, не содержащим ртуть.
 Процессы амальгамирования, золочения и др. В настоящее время практически не используются.
 Разложение ртутносодержащих пигментов при нагревании или освещении (разложение киновари).

Ртуть и её специфическое отравляющее действие 
При вдыхании воздуха, содержащего пары ртути в концентрации не выше 0,25 мг/м³, последняя задерживается и накапливается в лёгких. В случае более высоких концентраций ртуть всасывается неповрежденной кожей. В зависимости от количества ртути и длительности её поступления в организм человека возможны острые и хронические отравления, а также микромеркуриализм.
В большей степени к ртутным отравлениям чувствительны женщины и дети.

Острые отравления парами ртути 
Острое отравление ртутью проявляется через несколько часов после начала отравления. Симптомы острого отравления: общая слабость, отсутствие аппетита, головная боль, боль при глотании, металлический вкус во рту, слюнотечение, набухание и кровоточивость десен, тошнота и рвота. Как правило, появляются сильнейшие боли в животе, слизистый понос (иногда с кровью). Нередко наблюдается воспаление легких, катар верхних дыхательных путей, боли в груди, кашель и одышка, часто - сильный озноб. Температура тела поднимается до 38-40 °C. В моче пострадавшего находят значительное количество ртути. В тяжелейших случаях через несколько дней наступает смерть пострадавшего.

Хронические отравления

Меркуриализм 
Меркуриализмом называется общее отравление организма при хроническом воздействии паров ртути и её соединений, незначительно превышающих санитарную норму, в течение нескольких месяцев или лет. Проявляется в зависимости от организма и состояния нервной системы. Симптомы: повышенная утомляемость, сонливость, общая слабость, головные боли, головокружения, апатия, а также эмоциональная неустойчивость — неуверенность в себе, застенчивость, общая подавленность, раздражительность. Также наблюдаются: ослабления памяти и самоконтроля, снижение внимания и умственных способностей. Постепенно развивается усиливающееся дрожание кончиков пальцев при волнении — «ртутный тремор», вначале пальцев рук, затем ног и всего тела (губы, веки), позывы к испражнению, частые позывы к мочеиспусканию, снижение обоняния (очевидно, из-за повреждения ферментов, имеющих сульфгидрильную группу), кожной чувствительности, вкуса. Усиливается потливость, увеличивается щитовидная железа, возникают нарушения ритма сердечной деятельности, снижение кровяного давления.

Микромеркуриализм  
Микромеркуриализм — хроническое отравление возникает при воздействии малых количеств ртути в течение 5-15 лет.

Неврологические заболевания 
Существовали предположения о связи между тиомерсалом из вакцин и развитием аутизма у детей, однако впоследствии они были полностью опровергнуты. Кроме того, известны случаи махинаций в ранних исследованиях о связи аутизма и солей ртути в вакцинах: в результате подлога данные были подделаны в пользу присутствия такой связи.

Химические индикаторы и приборы для обнаружения паров ртути в воздухе 
Для количественного определения содержания паров ртути в воздухе и локальных скоплений металлической ртути, промышленностью России (и бывшего СССР) выпускаются анализаторы паров ртути — «Меркурий», АГП-01, ЭГРА-01, РА-915+. Действие приборов основано на поглощении парами ртути излучения ртутной лампы с длиной волны 253,7 нм. Пределы измерения от 0,00002 до 0,005 мг/м³ и до 0,25 мг/м³. Данные анализаторы позволяют непосредственно на месте определять концентрации паров ртути в воздухе в пределах одной минуты, а РА-915+ непрерывно с дискретностью 1 с.

Современные анализаторы позволяют непрерывно определять концентрацию металлической ртути в атмосфере от 0,1 нг/м³, окисленной ртути — от 2 пг/м³.

Также разработаны лабораторные методы количественного определения ртути с помощью абсорбентных трубок. Через трубку, заполненную гопкалитом, в течение от 8 до 15 часов прокачивают исследуемый воздух (50—100 литров воздуха). Содержимое трубки растворяют в кислоте, анализ осуществляют методом атомно-абсорбционной спектрометрии при длине волны 253,7 нм.

В настоящее время данные методы в практике не используются, они применялись до разработки и производства приборных анализаторов паров ртути.

Индикаторы (позволяют ориентировочно судить о содержании паров ртути в воздухе):
 бумага, пропитанная однойодистой медью.
 бумага, пропитанная сульфидом селена.
Если в течение 8-10 часов индикаторная бумага не приобретает розовую окраску, значит концентрация паров ртути ниже ПДК. Индикаторные бумажки размещают на уровне человеческого роста (в среднем 1,5 метра).

Методика приготовления индикаторных бумажек

Методика 1 
Лист фильтровальной бумаги равномерно пропитывается 5-процентным водным раствором пятиводного сульфата меди (II). Затем лист высушивается на воздухе таким образом, чтобы его поверхность оставалась немного влажной, и опрыскивается из пульверизатора 10-процентным водным раствором иодида калия. Образующееся комплексное соединение К2[Сu2I4] имеет кремово-жёлтый (буроватый) цвет.

Побуревшая бумага обрабатывается в водном растворе тиосульфата натрия, в котором её поверхность приобретает белый цвет. Обработанная фильтровальная бумага промывается водой и высушивается на воздухе.

Лист разрезается на полоски шириной около 1 см и длиной 5-6 см. Индикаторные бумажки хранятся в герметичной стеклянной таре.

Методика 2 
Реактивную бумагу помещают в исследуемом воздухе. При наличии паров ртути цвет бумаги изменяется от кремового до желтовато-розового и розового.

По данным [405], по времени проявления окраски можно ориентировочно установить концентрацию паров ртути:

Реактивную бумагу готовят следующим образом: смешивают по 200 мл 10%-ного раствора сульфата меди и 10%-ного раствора иодида калия. После осаждения образовавшегося осадка сливают верхний слой бурой жидкости. Осадок промывают декантацией 2—3 раза дистиллированной водой, по одному разу 1%-ным раствором иодида калия и 1%-ным раствором сульфида натрия и снова 2 раза дистиллированной водой. Затем, как можно полнее, сливают воду с осадка, оставшуюся воду снимают фильтровальной бумагой. Осадок переносят в небольшой стакан и туда же прибавляют немного этанола до получения полужидкой пасты.

Ватным тампоном или кисточкой наносят ровным и тонким слоем полученную пасту на одну сторону полосок фильтровальной бумаги, бумагу сушат при комнатной температуре и хранят в склянке с притертой пробкой. Индикаторная бумага кремового цвета. Готовить её необходимо в помещении, воздух которого не загрязнён парами ртути.

Терапия при отравлениях ртутью 
С целью профилактики работающим с ртутью рекомендуется каждый день полоскать рот раствором хлората калия KClO3 или перманганата калия.

Сырой яичный белок являлся традиционным антидотом при отравлении солями ртути (применялся, например, в XVIII веке).

Позже, в XX веке, были разработаны более надежные методы, использующие хелатирующие агенты для ускорения вывода металла из организма:: , дитиолпропансульфонат натрия (DMPS), D-Пеницилламин (DPCN), Димеркапрол (BAL).

Лечение 
Лечение при интоксикации ртутью и её соединениями должно быть комплексным, дифференцированным, с учетом выраженности патологического процесса.
 при острых отравлениях — немедленная госпитализация;
 при хронической интоксикации — стационарное лечение, в начальной стадии — амбулаторное или санаторное лечение. При профессиональном отравлении — перевод на другую работу.

Основные лекарственные средства 
Натрия тиосульфат
 Унитиол
 Таурин
 Метионин
 DMSA (Димеркаптосукциновая кислота, сукцимер, хемет).
 DMPS (димеркаптопропансульфонат, Dimaval)
 TTFD (аллитиамин, Authia, Thiamine Tetrahydrofurfuryl Disulfide)

Известные случаи отравлений 
Массовые отравления связаны в основном с органическими соединениями ртути, в первую очередь с метилртутью. В результате развивается болезнь Минамата:
 Массовое отравление в префектуре Кумамото вследствие систематического загрязнения залива стоками химического завода.
 Канадская экологическая катастрофа 1970 года вследствие загрязнения водных ресурсов химическими стоками.
  вследствие загрязнения водных ресурсов химическими стоками.
 Массовое отравление метилртутью в Ираке (1971) вследствие использования обработанного метилртутью зерна.
Также существовали профессии высокого риска, связанные с ртутью:
 Некоторые способы нанесения позолоты.
 Шляпники (выделка фетра старыми способами) (см. ).

См. также 
 Ртуть
 Демеркуризация
 Минамата (болезнь)
 Минаматская конвенция по ртути

Примечания

Литература 
 Захаров Л. Н. Техника безопасности в химических лабораториях. — Ленинград: Химия, 1991 г. — Издание 2-е, переработанное.

Ссылки 
 ПРИ ОТРАВЛЕНИИ РТУТЬЮ - Информация для населения по вопросам гражданской обороны, МЧС России

Токсикология
Ртуть
Биохимия химических элементов